IJssel, en français orthographié Yssel, est le nom de plusieurs rivières des Pays-Bas, situées toutes les deux dans le delta du Rhin :

Toponymes

Rivières 
 IJssel ou Gelderse IJssel, entre le Rhin inférieur et l'IJsselmeer
 Yssel hollandais (Hollandse IJssel), entre Nieuwegein et la Nouvelle Meuse
 Enge IJssel, petite rivière dans la province d'Utrecht
 Kromme IJssel, petite rivière dans la province d'Utrecht
 Vieil Yssel (Oude IJssel), rivière dans la province de Gueldre

Autres lieux 
 Bouches-de-l'Yssel, ancien département français des Pays-Bas
 Yssel-Supérieur, ancien département français des Pays-Bas
 Overijssel, province des Pays-Bas
 Vieil IJssel, délimitation administrative de la République Batave de 1798 à 1801
 IJsselmeer ou Lac d'Yssel
 IJsselmonde ou Ysselmonde, île à l'embouchure de l'Yssel hollandais
 Capelle aan den IJssel ou Capelle-sur-l'Yssel, ville néerlandaise, sur l'IJssel hollandais
 Krimpen aan den IJssel, ville néerlandaise, sur l'IJssel hollandais
 Nieuwerkerk aan den IJssel, ville néerlandaise, sur l'IJssel hollandais
 Ouderkerk aan den IJssel, village néerlandais, sur l'IJssel hollandais
 Oude IJsselstreek, commune de Gueldre, sur le Vieil IJssel
 IJsselmonde, ancien village néerlandais, aujourd'hui quartier de Rotterdam
 IJsselmuiden, village néerlandais, près de l'embouchure de l’IJssel
 IJsselstein, ville néerlandaise, sur l’IJssel hollandais
 Ysselsteyn, village du Limbourg néerlandais

Patronyme 

  (1860-1941), homme politique néerlandais ;
 Sergio IJssel (1979-), acteur néerlando-surinamien.

Voir aussi